Людми́ла Бары́кина:
 Барыкина, Людмила Александровна (род. 1945) — советский и российский поэт, редактор; главный редактор издательства «Молодая гвардия».
 Барыкина, Людмила Тадьевна (род. 1953) — советская эстрадная певица.